Capua bezeichnet:

 Capua, eine italienische Stadt in Kampanien
 Erzbistum Capua, eine in Italien gelegene römisch-katholische Erzdiözese mit Sitz in Capua 
 Fürstentum Capua, ein von 840 bis 1058 langobardisches und von 1058 bis 1172 normannisches Herrschaftsgebiet in Italien
 Santa Maria Capua Vetere, eine italienische Stadt in Kampanien an der Stelle der antiken Stadt Capua
 Café Capua, Wien

und ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Di Capua (1865–1917), italienischer Komponist
 Ilaria Capua (* 1966), italienische Virologin und Politikerin
 Pietro Antonio Di Capua (1513–1579), Erzbischof von Otranto und apostolischer Nuntius in Venedig
 Rinaldo di Capua (* um 1710; † um 1770), italienischer Komponist
 Thomas von Capua (1185–1239), Kardinal der römischen Kirche

Siehe auch:
 Di Capua
 Kabua